Карион — многозначный термин.

 Мужское имя
 Карион Скитский — преподобный подвижник IV века.
 Карион (Истомин) — иеромонах московского Чудова монастыря.
 Фамилия
 Карион, Иоганн — немецкий историк, математик и астроном XVI века.
 Биология
 Карион — синоним клеточного ядра, центральный органоид эукариотической клетки, содержащий хромосомы.

См. также 
 Каррион
 Кирион